Antonio Manetti ist der Name folgender Personen:

* Antonio Manetti (Architekt) (1423–1497), italienischer Schriftsteller, Mathematiker und Architekt 
 Antonio Manetti (* 1970), italienischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor, siehe Gebrüder Manetti